Newberry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clayton C. Newberry
 John Strong Newberry